Lunga marcia – imponente ritirata militare intrapresa dall'esercito comunista, nell'ambito della guerra civile cinese
 Lunga marcia dei Navajo – trasferimento forzato del popolo Navajo avvenuto fra il 1864 ed il 1865, ad opera dell'esercito degli Stati Uniti
 Famiglia di lanciatori Lunga Marcia – famiglia di razzi vettori della Repubblica Popolare Cinese

Pagine correlate 
La lunga marcia